Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1974, facente parte del Women's International Grand Prix 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Melville 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1974